Округ Райт () — название трёх округов США:
 Райт — округ в штате Айова
 Райт — округ в штате Миннесота
 Райт — округ в штате Миссури